Голада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Деса. Занимает площадь 147,8 км². Население — 2 995 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Agolada
 Diputación de Pontevedra
 Agolada, Rias Baixas

Муниципалитеты Понтеведры